Cosimo Fanzago (1591-1678) – scultore e architetto italiano
 Francesco Fanzago (1846-1904) – medico e politico italiano
 Francesco Luigi Fanzago (1764-1836) – medico italiano